Mozilla — uma suite de aplicativos para Internet
 Mozilla Firefox — navegador web
 Mozilla Foundation — fundação sem fins lucrativos que mantém todo o software e projetos open source da linha Mozilla.
 Mozilla Thunderbird — cliente de e-mail e news.